Стејплс има више значења:
 Стејплс (Тексас)
 Стејплс (Минесота)